Земля Обетованная — исторический термин и понятие в иудаизме и христианстве, относящееся к региону, сегодня наиболее тесно связанному с Государством Израиль, на протяжении всей истории, начиная от библейских времён до наших дней. Также может означать:

Фильмы и сериалы 
 «» (; 1973) — фильм режиссёра Мигеля Литтина — номинация на Золотой приз VIII Московского кинофестиваля.
 «Земля обетованная» (; 1974) — фильм польского режиссёра Анджея Вайды по роману Владислава Реймонта.
 «Земля обетованная» () — американский телесериал 1996—1999 годов.

Книги 
 «Земля обетованная» () — произведение французского писателя Поля Бурже, изданный в 1892 году.
 «Земля обетованная» () — роман польского писателя Владислава Реймонта, изданный в 1899 году. Литературная основа фильма Анджея Вайды.
 «Земля обетованная» () — роман французского писателя Андре Моруа, изданный в 1946 году.
 «Земля обетованная» — роман Юрия Колесникова, изданный в 1979 году.
 «Земля Обетованная» () — мемуары 44-го президента США Барака Обамы, изданные в 2020 году.

См. также 
 «Небеса обетованные» — советский фильм 1991 года.
 «Страна обетованная» — американский фильм 2012 года.
 «Тени в раю» (; рабочее название — «Земля обетованная») — неоконченный роман писателя Эриха Мария Ремарка.